Герстль () — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Герстль, Рихард (1883—1908) — австрийский художник-экспрессионист.
 Герстль, Эльфрида (1932—2009) — австрийская писательница, поэтесса. Лауреат литературной премии Эриха Фрида.